Jóhan Troest Davidsen – calciatore faroese
 Jonas Troest – calciatore danese
 Magnus Troest – calciatore danese
 Stina Troest – ostacolista danese